Рафаель Блюто (;  — ) — фрацузький театинець, португальський лексикограф. Народився у Лондоні, Англія. Син французьких батьків. Виїхав до Франції після смерті Карла І. Навчався у колегії Генріха IV і Клермонтському колегіумі. Відвідував лекції у Паризькому, Римському і Веронському університетах. 29 серпня 1661 року отримав ступінь доктора теології й вступив до Ордену театинців. Прославився у Франції як проповідник, був знаний при дворі. 1668 року, за наказом генерала Ордену, у 29-річному віці вирушив за наказом Ордену до Португалії, де жив і працював усе життя. Автор 8-томного «Португальсько-латинського словника» (Vocabulário Português e Latino, 1712–1721) і 2-томних додатків (1727–1728), який згодом модернізував і розширив Антоніу де Морайш Сілва, створивши на його основі Dicionário da Língua Portuguesa (1789). Помер у Лісабоні, Португалія.

Праці 
 Primicias Evangélicas, ou sermões panegyricos do P. D. Raphael Bluteau, etc. oferecido à serenissima alteza de Cosmo Terceiro, gran-duque de Toscana, Lisboa, 1676; Parte segunda, oferecida a uma doutissima, poderosissima e virtuosíssima princeza, Lisboa, 1685 (esta "princeza" era a livraria de D. Luís de Sousa, arcebispo de Lisboa, a quem dedicava uma oração dedicatória muito extensa); Parte terceira, oferecida ao Marquez de Cascaes, etc., Paris, 1698.
 Vocabulario Portuguez e Latino… em 8 volumes, Coimbra, (1712-1721) e 2 volumes de Suplemento (1727-1728). O título completo era Vocabulario Portuguez, e Latino, Aulico, Anatomico, Architectonico, Bellico, Botanico, Brasilico, Comico, Critico, Chimico, Dogmatico, Dialectico, Dendrologico, Ecclesiastico, Etymologico, Economico, Florifero, Forense, Fructifero, Geographico, Geometrico, Gnomonico, Hydrographico, Homonymico, Hierologico, Ichtuologico, Indico, Ifagogico, Laconico, Liturgico, Lithologico, Medico, Musico, Meteorologico, Nautico, Numerico, Neoterico, Ortographico, Optico, Ornithologico, Poetico, Philologico, Pharmaceutico, Quidditativo, Qualitativo, Quantitativo, Rethorico, Rustico, Romano; Symbolico, Synonimico, Syllabico, Theologico, Terapeutico, Technologico, Uranologico, Xenophonico, Zoologico, Autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes, e latinos, e offerecido a ElRey de Portugual, D. Joaõ V, pelo Padre D. Raphael Bluteau. Descrito como obra de grande merecimento, que na época foi de enorme utilidade, verdadeiro serviço prestado ao país, ainda consultado por quem se interessa por estudos de literatura.
 Prosas Portuguesas, recitadas em diferentes congressos académicos, Parte I e II, Lisboa, (1728);
 Instrucção sobre a cultura das amoreiras e criação dos bichos de seda, dirigida à conservação e augmento das manufacturas de seda e dedicada a el-rei D. Pedro II, quando principe regente, que as estabeleceu e com os novos privilegios concedidos por el-rei D. José I, nosso senhor, autor D. R. B. Coimbra, 1769. A 1ª edição pode ter sido publicada em 1679 mas depois foi publicada nas Prosas Academicas, tomo II.
 Diccionario castellano y portuguez impresso em Lisboa por orden de el-rey de Portugal D. Juan V, etc., Rio de Janeiro, 1841.
 Sermões panegyricos e doutrinaes, que a diversas festividades e assumptos pregou, etc. 2 tomos, Lisboa, 1732 e 1733.

Бібліографія 
 Memórias históricas e chronologicas dos Clerigos regulares, por D. Tomás Caetano do Bem, tomo I, página 283.
 Obsequio funebre, pela Academia dos Aplicados, Lisboa, 1734.
 Elogio Fúnebre pelo conde da Ericeira, tomo XI da Collecção de Documentos e Memorias da Academia;
 Canais, nos Estudos biographicos, página 289.
 Silvestre, J. P. . Bluteau e as Origens da Lexicografia. Moderna. Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Lisboa. 2008

Посилання 
 
 Hum fio de voz, naõ quebra silencio: retórica e pedagogia do silêncio em Rafael Bluteau

Доктори теології
Португальські лексикографи
Театинці